1-й Западный проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.
 1-й Западный проезд — улица в Зеленограде.
 1-й Западный проезд — улица в Краснодаре.
 1-й Западный проезд — улица в Рославле.
 1-й Западный проезд — улица в Ставрополье.
 1-й Западный проезд — улица в Твери.

См. также